Сусу:

 Сусу, сосо — народ, проживающий на прибрежных территориях Гвинеи, Сьерра-Леоне и Гвинеи-Бисау.
 Сусу — язык народа сосо, проживающего в Гвинее и Сьерра-Леоне.

См. также 

Susu:

 Ganges susu — сусук, подвид гангского дельфина.
 South Ural State University (англ.) — Южно-Уральский государственный университет.